Metabole bezeichnet:

 Metabole (Bithynien), Ort in Bithynien
 Metabole (Rhetorik), Begriff in der Rhetorik oder Stilkunde (unerwarteter Wechsel in Wortwahl, Syntax oder Rhythmus)

Siehe auch:
 Antimetabole, in der Rhetorik eine syntaktische Figur
 metabolē, Begriff in der Philosophie (Aristoteles)
 Metabolismus
 Metabolit
 metabol oder metabolisch hat in der Biologie zwei Bedeutungen: 1. veränderlich, 2. im Stoffwechselprozess entstanden